Ха́уэнштайн:

Топоним 
 Хауэнштайн (объединённая община) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Хауэнштайн — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц; управляется объединённой общиной Хауэнштайн.

Персоналии 
 Хауэнштайн, Иоганн Курт (1949—2011) — австрийский композитор, автор проекта «Supermax».

См. также 
 Хауэнштайн-Ифенталь
Санкт-Катрайн-ам-Хауэнштайн